Slovní spojení princezna Viktorie se používá při označení řady žen, příslušnic evropských panovnických dynastií:

 Viktorie Francouzská (1733–1799) – pátá dcera (sedmé dítě) francouzského krále Ludvíka XV.
 Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1786–1861) – saská princezna, vévodkyně z Kentu, matka britské královny Viktorie
 Viktorie (britská královna) (1819–1901) – pozdější britská královna
 Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská (1822–1857) – sestřenice z druhého kolena britské královny Viktorie, dcera Sasko-Kobursko-Saalfeldského vévody Františka Fridricha
 Viktorie Sasko-Koburská (1840–1901) – britská Princess Royal, prvorozené dítě britské královny královny Viktorie
 Viktorie Bádenská (1862–1930) – rodem bádenská princezna a sňatkem s Gustavem V. švédská královna
 Viktorie Hesensko-Darmstadtská (1863–1950) – rodem hesenská princezna, manželka prince Ludvíka Alexandra Battenberga
 Viktorie (britská princezna) (1868–1935) – dcera britského krále Eduarda VII.
 Viktorie Melita (1876–1936) – dcera britského prince Alfréda, syna královny Viktorie
 Viktorie z Battenbergu (1887–1969) – dcera britské princezny Beatrice, nejmladší dcery královny Viktorie; rodem hesenská princezna a sňatkem španělská královna, manželka španělského krále Alfonse XIII.
 Viktorie Luisa Pruská (1892–1980) – jediná dcera německého císaře Viléma II.
 Viktorie Švédská (* 1977) – švédská korunní princezna, dcera švédského krále Karla XVI. Gustava

Další významy 
 Princezna Viktorie – kniha Thomase Breziny
 Princess Victoria – britská loď, která ztroskotala v roce 1953 v britských vodách mezi Skotskem a Norskem

Související články 
 Královna Viktorie (rozcestník)

Rozcestníky - jméno